Rupnik ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Rupnik (* 1950), französischer Politologe und Historiker
 Leon Rupnik (1880–1946), slowenischer General im Königreich Jugoslawien 
 Marko Ivan Rupnik (* 1954), slowenischer katholischer Theologe und Künstler
 Vasja Rupnik (* 1977), slowenischer Biathlet und Skilangläufer